Термин Избор песме има више значења.

 Избор песме, жанр музичких такмичења
 Може се односити на неки специфичан избор песме:
 Песма Евровизије коју организује Европска радиодифузна унија
 Дечја песма Евровизије 
 Фестивал у Санрему, италијански фестивал
 Песма Америке, такмичење америчких савезних држава
 Песма Бундесвизије, бивше такмичење немачких савезних држава
 Песма Турквизије, такмичење у ком учествују претежно региони и државе са туркијским становништвом
 Азијска песма Евровизије, планирано такмичење по узору на Песму Евровизије које је отказано
 Фестивал песама у Сопоту
 Песма Интервизије, бивше такмичење претежно совјетских сателитских држава